Тайсьо — девіз імператорського правління в 1912—1926 роках.
 Тайсьо — імператор Японії (1912—1926).
 Тайсьо — період в історії Японії з 1912 по 1926 роки.
 Тайсьо — «демократія Тайсьо»; курс соціальних перетворень, спрямованих на демократизацію у Японії.